Elvezia – antico toponimo della Svizzera, derivante dal nome degli Elvezi
Elvezia – forma femminile del nome proprio di persona Elvezio
Elvezia – torta tipica della cucina mantovana